Чичибабін Борис Олексійович — український радянський російськомовний поет, лауреат Державної премії СРСР.
 Чичибабін Олексій Євгенович — хімік-органік, лауреат премії ім. Леніна.